«Бешкент» — советский футбольный клуб из Бешкента. Основан не позднее 1978 года.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 14 место (в зональном турнире второй лиги 1984 год).
 Чемпион Узбекской ССР среди КФК (1982).

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Бешкент»

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Кашкадарьинской области